Superligaen (1999/2000) była 88. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Aalborg BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Herfølge BK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1999 w Danii
2000 w Danii
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej